Суперкубок Кіпру з футболу 2018 — 50-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 вересня 2018 року між чемпіоном Кіпру АПОЕЛем та володарем кубка Кіпру АЕКом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2018
Кіпр
Вересень 2018